Desa Ngale kan syfta på följande platser:

Indonesien 

 Desa Ngale (administrativ by i Indonesien, lat -7,41, long 111,37), Jawa Timur, 
 Desa Ngale (administrativ by i Indonesien, lat -7,47, long 111,62), Jawa Timur, 

Robotskapade Indonesienförgreningar